The Silver Horde – film del 1920 diretto da Frank Lloyd
The Silver Horde – film del 1930 diretto da George Archainbaud